Кастрильо-де-ла-Вальдуэрна ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 190 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Леона